papillon – rasa psów,
 Papillon – książka autobiografia Henriego Charrière’a z 1969 roku,
 Papillon – film fabularny z 1973 roku
 Papillon – film fabularny z 2017 roku
 Papillon Records – wytwórnia płytowa.